Requiem е седми студиен албум на шведската екстремна група Bathory. За разлика от предните три албума, този е изцяло в стил траш метъл. Албумът излиза след три годишно затишие, времето през което Куортън записва своя първи соло албум.

Състав 
 Куортън – вокали и китара
 Ворнт – барабани
 Котаар – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1994 година